Сезон 2022/2023 — 129-й сезон в истории футбольного клуба «Манчестер Сити» и 21-й сезон подряд в высшем дивизионе английского футбола. Помимо внутренней лиги, «Манчестер Сити» принимает участие в Кубке Англии, Кубке Английской лиги, Суперкубке Англии и Лиге чемпионов УЕФА.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

139 500 000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

146 400 000

Зима 

0

Общие убытки:139 500 000

Общая прибыль:146 400 000

Разница:7 100 000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Примечания

Ссылки 

Сезоны ФК «Манчестер Сити»
Английские футбольные клубы в сезоне 2022/2023